Василий Флорович Москалюк ( — ) — механизатор колхоза «Заветы Ильича» Новоселицкого района Черновицкой области. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родился 31 января 1935 года в селе Строинцы ныне Новоселицкого района Черновицкой области (Украина) в крестьянской семье.

Окончил школу в родном селе. Работал ездовым в местном колхозе. После службы в Вооружённых Силах СССР в 1955 году окончил курсы трактористов. Работал трактористом в колхозе родного села. Позднее стал звеньевым, а затем возглавил механизированный отряд, работавший на выращивании кукурузы и сахарной свеклы. Отряд стал одним из лучших в области и республике, была достигнута урожайность 110 центнеров кукурузы и 403 центнера сахарной свеклы с гектара.

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 года и от 24 декабря 1976 года за высокие достижения в труде награждён орденами Трудовой Славы 3-й и 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1984 года за высокие достижения в труде Москалюк Василий Флорович награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени.

Неоднократно был участником Выставки достижений народного хозяйства СССР, награждён медалями ВДНХ и ценным подарком – автомобилем «Москвич».

Избирался депутатом сельского совета, делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции.

Жил в селе Строинцы Новоселицкого района Черновицкой области (Украина). Умер 16 ноября 1998 года. Похоронен в родном селе Строинцы  Черновицкой области Украины.

Награды и звания 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями ВДНХ
 медалями.

Примечания

Литература 
 Вони прославили Буковину. - Чернівці, 2010
 Человек славен трудом. - Москва, 2012

Ссылки 

Персоналии:Черновицкая область
Депутаты сельских советов СССР
Делегаты XIX конференции КПСС